Sumo o SUMO se puede referir a:

 Sumo, un arte marcial de origen japonés;
 Sumo, una banda de rock de Argentina;
 Idioma Sumo, un idioma hablado en Nicaragua y Honduras;
 SUMO, una proteína;
Aeropuerto Internacional de Cerro Largo, por su código ICAO;
 Sumo, un pueblo de América Central;
 Sumo Digital, un desarrollador de videojuegos;
 Simulation of Urban MObility, acrónimo por el que es conocido el programa informático de simulación de tráfico;
 SUMO, una ontología;
 Sumo, un subdistrito en la regencia Yahukimo de la isla de Papúa;
 Sumo, un personaje de tebeo o historietas de Marvel cómics;
 Tata Sumo, un vehículo fabricado por Tata Motors;
 Sumo, un álbum de The Superjesus;
 Sumo, videojuego;
 SUMO, un oscilador superconductor.